Schibler ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Schibler (1920–1986), Schweizer  Komponist und Musikpädagoge
 Johann Oskar Schibler (1862–1932), Schweizer Politiker (FDP) und Richter
 Ueli Schibler (* 1947), Schweizer Chronobiologe
 Wilhelm Schibler (1861–1931), Schweizer Arzt, Botaniker und Naturschützer